Николина Иванова Ангушева, по-известна като Габриела, е българска попфолк певица.

Биография и творчество 
Родена е в град Петрич на 25 ноември. Живee и учи в родния си град до 17-годишна. Завършва гимназия с профил „Биология и химия“. След това продължава образованието си в УНСС и се дипломира като магистър „Финанси“. Успоредно с това се занимава с музика. Ходи на уроци по солфеж и акордеон в Петрич при Владислав Вълчев. Работила е близо седем години в заведения в България и чужбина. От 2008 до 2009 година е част от „Ара Мюзик“. След напускането ѝ развива кариерата си като самопродуциращ изпълнител в продължение на две години, след което прекратява музикалната си кариера и към този момент не е правила опити да я поднови. Свири на акордеон. Омъжена е за футболиста Светослав Бърканичков от 2010 г.

Песни 
 Раздвоен (2008)
 Раздвоен (ремикс) (2008)
 Игра на съдбата (2008)
 Тази вечер (2009)
 По-добре не гледай (2009)
 Скрий се, мила (2009)
 Аз жени не ям (2010)
 Престъпник (2011)

Видеоклипове

Източници 

 Профил в сайта Signal.bg 
 Профил в Slava.bg
 Профил във Vmusic

Български попфолк певици
Български творци от Македония
Възпитаници на УНСС
Родени в Петрич